Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds, een Surinaamse uitkering voor gepensioneerden.
 Algemene ouderdomsverzekering, een uitkering voor gepensioneerden in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.
 Algemeen Ouderen Verbond, een voormalige landelijke politieke partij
 Algemene ondernemersvaardigheden, voorheen het middenstandsdiploma
 Ambtenaar Openbare Veiligheid, een functie in de rampenbestrijding
 Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, een Nederlandse verzekering die inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid verzekert